Datis (militar persa), juntament amb Artafernes al front de les tropes que Darios I el Gran
 Datis (poeta), poeta tràgic grec
 Datis (poble), poble d'Aquitània.